Rita kuturnee   — вид пресноводных рыб семейства косатковых, обитающий в Индии.

Встречаются в реках плоскогорья Декан вплоть до бассейна реки Кришна. Населяет крупные реки.

Длина тела до 30 см. Является объектом коммерческого рыболовства..

Примечания 

Животные, описанные в 1839 году
Косатковые
Рыбы Азии